Warleson Stellion Lisboa Oliveira (Cuiabá, 31 augustus 1996) is een Braziliaanse doelman die sinds 2020 uitkomt voor Cercle Brugge.

Carrière 
Warleson werd opgeleid door Club Athletico Paranaense. De club leende hem in 2019 uit aan Sampaio Corrêa FC, waar hij een wedstrijd in de Campeonato Brasileiro Série B speelde. Uiteindelijk belandde hij zonder club.

Warleson ondertekende in februari 2020 een contract tot 30 juni 2021 (met optie voor een jaar) bij Cercle Brugge. In zijn eerste halve seizoen was hij er de doublure van huurling Lennart Moser. Na diens terugkeer naar 1. FC Union Berlin kreeg Warleson op de eerste speeldag van het seizoen 2020/21 een basisplaats tegen Standard Luik. Enkele dagen versterkte Cercle Brugge zich met Thomas Didillon, waardoor Warleson opnieuw reservedoelman werd. Desondanks werd de optie in zijn contract in maart 2021 gelicht, waardoor hij tot 2022 verbonden bleef aan Cercle Brugge. Begin december 2021 werd het contract van Warleson, die dat seizoen enkel in doel had gestaan in de bekerwedstrijden tegen KVK Tienen en KV Mechelen, verlengd tot medio 2024.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Braziliaans voetballer